Achttienhoven, ancienne commune, aujourd'hui hameau de la commune de Nieuwkoop, en Hollande-Méridionale, aux Pays-Bas ;
 Achttienhoven, ancienne commune, aujourd'hui hameau de la commune de De Bilt, dans la province d'Utrecht, aux Pays-Bas.